Balkanske igre so regionalno večšportno tekmovanje balkanskih držav, ki poteka od leta 1929, ko so prvo tekmovanja gostile Atene. Dvakrat je tekmovanje potekalo na območju današnje Slovenije, leta 1976 v Celju in leta 1986 v Ljubljani.

Sodelujoče države
 (1929-danes)
 (1929-danes)
 (1929-danes)
 (1931-danes)
 (1946-danes)
 (1992-danes)
 (1992-danes)
 (1992-danes)
 (1992-danes)
 (1992-danes)
 (2008-danes)
 (1929-1992)

Po letih

Sklici in opombe

Zunanje povezave
 Balkanske igre na gbrathletics.com
 Balkanske igre na olympics.segas.gr
 Balkanske igre na gvaa.eu 

Regionalna športna tekmovanja
Balkanska kultura
Večšportna tekmovanja
Športne prireditve v Grčiji
Športne prireditve v Jugoslaviji
Športne prireditve v Turčiji
Šport v Romuniji
Šport v Bolgariji
Šport v Albaniji
Športne prireditve v Srbiji
Šport v Bosni in Hercegovini
Športne prireditve na Hrvaškem
Športne prireditve v Severni Makedoniji
Športne prireditve v Sloveniji
Šport v Črni gori
Športne prireditve, ustanovljene leta 1929